Сабанчи — название населённых пунктов:

Россия 
 Сабанчи — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.
 Сабанчи — деревня в Краснокамском районе Башкортостана.
 Сабанчи — деревня в Янаульском районе Башкортостана.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Сабанчи — прежнее название исчезнувшего села Пахари Сакского района.
 Сабанчи — прежнее название исчезнувшего села Кирилловка Черноморского района.